Асирийският език е семитски език, говорен от асирийците, които наброяват около 2 милиона души.

С асирийски език в асириологията в исторически план и контекст се означава мъртвият акадски език, с който новоасирийският не бива да се бърка.

Асирийската книжовна норма като литературен език (айсорски, атурая, сурет) е условно название на запазили се части от новоарамейските езици, говорими от асирийците и в частност техните урумски диалекти.

Азбука 

Всичките букви са съгласни, но три от тях означават и гласни:
 ܐ означава и гласна а,
 ܘ означава и гласна о или у,
 ܝ означава и гласна е или и.

Вижте също 
 Сирийски език
 Сирийска азбука

Семитски езици
Древни езици
Асириология

Езици в Сирия